Podešva je české příjmení. Přechýlenou variantou je Podešvová.

mužská podoba
 František Podešva (1893–1979) – český akademický malíř, grafik a ilustrátor
 Ivan Podešva (* 1951) - český hokejový brankář
 Jaromír Podešva (1927–2000) – český hudební skladatel a pedagog
 Martin Podešva (* 1988) – český hokejista

ženská podoba
 Ewa Podešvová  (1927–2015) – americká fotografka českého původu
 Marie Podešvová (1901–1994) – česká spisovatelka a překladatelka

Česká příjmení